Domleschg kann folgendes bedeuten:
 Domleschg, eine Gegend im Kanton Graubünden, Schweiz
 Domleschg GR, eine politische Gemeinde in oben genannter Gegend
 Kreis Domleschg, eine politische Untereinheit im Bezirk Hinterrhein, Kanton Graubünden, Schweiz